ława przysięgłych
 Ława przysięgłych (The Runaway Jury) – powieść
 Ława przysięgłych (The Runaway Jury) – film